Slovo mapa může označovat:

 mapa – kartografické zobrazení části Země, jiných vesmírných těles, nebeské sféry apod.
 nějaké obecné schéma, často ryze abstraktní povahy:
 Karnaughova mapa v logice
 logistická mapa v teorii chaosu
 asociativní pole a tabulky – v některých případech v informacie
 mapa (matematika) – v matematice zobrazení definující varietu 
 myšlenková mapa – grafické znázornění klíčových slov a souvislostí pomáhající uspořádat myšlenky 
 mapa lidského genomu, genetická mapa
 Road map – český kalk Cestovní mapa, plán na vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu z roku 2002

Podobné názvy 
 MAPPA